Love of My Life steht für:

 Love of My Life (Fred-Astaire-Lied), oscarnominiertes Lied von Fred Astaire (1940)
 Love of My Life (Queen-Lied), Lied von Queen (Band) (1975)
 Love of My Life (An Ode to Hip-Hop), Lied von Erykah Badu und Common